51. Mistrzostwa Świata w Zapasach 2003 odbyły się w dwóch miastach: styl wolny w Stanach Zjednoczonych – Nowym Jorku, zaś styl klasyczny we francuskim mieście Créteil.

Tabela medalowa

Ranking drużynowy

Medale

Mężczyźni

Styl wolny

Styl klasyczny

Kobiety

Styl wolny

Linki zewnętrzne 
 
 FILA Database

Mistrzostwa świata w zapasach
2003 w zapasach
2003 w stanie Nowy Jork
2003 we Francji
Zapasy w Stanach Zjednoczonych
Sport w Nowym Jorku
Zapasy we Francji